Bruno Buchberger
 Algorithme de Buchberger
 Kelly Buchberger